The Johnstown Flood – film del 1926 diretto da Irving Cummings
The Johnstown Flood – cortometraggio di animazione del 1946 diretto da Connie Rasinski
The Johnstown Flood – documentario del 1989 diretto da Charles Guggenheim (premio Oscar)